Lo que Natalia no sabe és el divuitè llibre de l'autora uruguaiana Cecilia Curbelo. Va ser publicat per Montena en 2020.

El llibre narra la història de Natalia, una adolescent que transita la seva educació secundària en un liceu uruguaià. Ha estat primer en la llista de best-seller entre els 5 llibres més venuts a Uruguai segons la Càmera Uruguaiana del Llibre. Es troba disponible en format de llibre electrònic, seus llibres són editats en diversos país entre ells Espanya.

Referències 

Llibres en castellà
Literatura uruguaiana